Tärnskär kan syfta på följande platser:

Finland 

 Tärnskär (Lemland, Åland), 
 Tärnskär (Kökar, Åland), 
 Tärnskär, Lovisa, Nyland,

Sverige 

 Tärnskär, Värmdö kommun,

Se även
Tärskär
Lilla Tärnskär